Веном:
 Веном — загальний термін, що стосується будь-якого токсину.
«Веном» (фільм) — американський супергеройський фільм режисера Рубена Флейшера, що вийшов у 2018 році.
Веном (персонаж) — вигаданий персонаж, який з'являється в коміксах видавництва Marvel Comics, один з головних противників Людини-павука.
Веном (комікс) — поточна серія коміксів про героя, зазначеного вище.